Warming ist der Familienname folgender Personen:

 Anders Warming (* 1972), dänischer Fahrzeugdesigner
 Johannes Eugenius Bülow Warming (1841–1924), dänischer Botaniker
 Kaper Warming (* 1976), dänischer Tennisspieler
 Magnus Warming (* 2000), dänischer Fußballspieler